Anthime est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme 
Anthime est un prénom masculin.

Anthime peut être aussi un patronyme.

Lieu(x) 
Un petit village en Aveyron se nomme St Anthime... Endroit où se trouve une représentation de St Anthime dans une croix.

Saints des Églises chrétiennes 
 Anthime de Nicomédie († 288 ou 303), évêque et martyr à Nicomédie en Bithynie sous l'empereur romain Dioclétien ; célébré le 24 avril en Occident et le 3 septembre en Orient.
 Anthime l'Aveugle († 1782), ascète en Céphalonie, fondateur de monastères sur des îles grecques, thaumaturge ; célébré le 4 septembre.

Dignitaires ecclésiastiques 
 Anthime , patriarche de Constantinople de juin 535 à mars 536
 Anthime II, patriarche de Constantinople du  au

Scientifiques
 Anthimus

Toponyme 
 Saint-Anthime, hameau de l'Aveyron

Références